Adelajda Ogrska (madžarsko Adelhaid, češko Adléta Arpádovna) je bila hčerka ogrskega princa Álmosa in njegove žene Predslave Kijevske, * 1105/1107, † 15. september 1140.

Adelajdin oče je bil sin kralja Géze I. in vojvoda in kasneje kralje Vzhodne Slavonije.

Adelajda je bila poročena s češkim vojvodom Soběslavom I., s katerim je imela vsaj pet otrok:
 Vladislava, vojvodo Olomuca, 
 Marijo,
 Soběslava II. (~1128–1180), vojvodo Češke,
 Oldřiha II. (1134–1170), vojvodo Olomuca, in 
 Venčeslava II. (1137–1192), vojvodo Češke.

Predniki

Sklici

Vira

 Raffensperger, Christian (2007). "Russian Economic and Marital Policy: An Initial Analysis of Correlations". Russian History. 34 (1/4, "FESTSCHRIFT" FOR RICHARD HELLIE: Part 1 (Spring-Summer-Fall-Winter 2007 / Printemps-Été-Automne-Hiver): 149–159. doi:10.1163/187633107X00086.
 Raffensperger, Christian (2018). Conflict, Bargaining, and Kinship Networks in Medieval Eastern Europe. Lexington Books.

 
Rojeni v 1100. letih
Umrli leta 1140
Arpadovci
Češke vojvodinje
Vladarji v 12. stoletju